Greta Sandberg kan syfta på:

Greta Sandberg (1860-1976), textilkonstnär, se Greta Sandberg (textilkonstnär, knyppling)
Greta Sandberg (1909-2004), textilkonstnär, se Greta Sandberg (textilkonstnär, broderi)